2 miejscowości w Polsce: 
 Krzywanice – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka 
 Krzywanice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby

Zobacz też: Krzywanice-Trojany